Коломе́йцев — русская фамилия; имеет женскую форму Коломейцева.

Известные носители 
 Коломейцев, Александр Владимирович (род. 1989) — российский футболист.
 Коломейцев, Анатолий Филиппович (1915—2006) — генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза.
 Коломейцев, Василий Зиновеевич (1921—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Коломейцев, Виктор Андреевич (род. 1953) — российский политик, депутат Государственной Думы от фракции КПРФ.
 Коломейцев, Леонид Викторович (1909—2001) — Генерал-лейтенант авиации. Участник Великой Отечественной войны.
 

 Коломейцева, Татьяна Владимировна (более известна как Алиса Апрелева; род. 1982) — русская певица, поэт, музыкант, композитор.

См. также